

Фамилия 
 Тахи — хорватский дворянский род венгерского происхождения.
 Тахи, Франьо — хорватский дворянин венгерского происхождения. Советник короля и королевский конюший. 
 Тахи, Оннейн — вануатский государственный деятель, исполняющий обязнности президента Вануату (1989).